lepel egyszerű, vállra vethető, köpenyszerű ruhadarab
 lepel egynemű virágtakaró, a lepellevelek összessége
 Lepel város Fehéroroszországban